Graupen steht für:

 Graupen, Rollgerste
 der deutsche Name der Bergstadt Krupka in Tschechien
 eine österreichische umgangssprachliche Bezeichnung von Cetraria islandica
 Visiergraupen, kristalliner Kassiterit